(9838) Фальц-Фейн () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 4 сентября 1987 года советским астрономом Людмилой Журавлёвой в Крымской обсерватории и назван в честь русского дворянина общественного деятеля и мецената из Лихтенштейна барона Эдуарда Олега Александровича фон Фальц-Фейна.

См. также 
 Список астероидов (9801—9900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Людмилой Журавлёвой